Scalon ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Antonowitsch Scalon (1806–1872), russischer Generalleutnant
 Jefstafi Nikolajewitsch Scalon (1845–1902), russischer Staatsmann
 José Mário Scalon Angonese (* 1960), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Uruguaiana

Siehe auch:
 Skalon